.odt – format plików

Zobacz też:
 ODT
 Ödt